Fischmarkt (Erfurt), plein in Erfurt
Fischmarkt (Keulen), plein in Keulen